Тушение:

 Тушение пожара — процесс воздействия сил и средств, использование методов и приёмов для окончательного прекращения горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения:
 Тушение лесного пожара
 Тушение в кулинарии — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.